CNJ steht für:

 Central Railroad of New Jersey, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 The College of New Jersey, öffentliche Universität in Ewing, offiziell abgekürzt TCNJ

Abkürzung